Desa Linggasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Linggasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,66), 
 Desa Linggasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,29), 
 Desa Linggasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar